Världsmästerskapet i innebandy för damer 1999 var det andra världsmästerskapet i innebandy för damer och spelades mellan den 9 och 15 maj 1999 i Borlänge, Sverige. Finland vann finalen mot Schweiz med 3-1. Sverige vann bronset efter seger mot Norge med 5-1.

Ryssland drog sig ur turneringen och blev automatiskt degraderade till B-VM 2001. Österrike vann B-VM 1999 och avancerade upp till A-VM 2001.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

B-VM 1999

Matcherna i B-VM spelades mellan den 9 och 13 maj 1999.

Slutställning

Källor
Resultaten på floorball.org
Grupp A på floorball.org
Grupp B på floorball.org
Slutställning och placeringsmatcher på floorball.org
B-VM 1999 på floorball.org

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1999
Innebandysäsongen 1998/1999
Sportevenemang i Borlänge
1999
Internationella innebandytävlingar i Sverige